«Тайное голосование» — советский фильм-драма, снятый по мотивам очерка Анатолия Стреляного «Трое в степи».

Сюжет 
Много тревог свалилось в одночасье на председателя колхоза Лукаша: в хозяйстве не всё в порядке, сыну грозит тюрьма, да ещё у самого сердце прихватило. Власть временно переходит к его заместителю, агроному Иванченко, но и его методы не всем в селе по нраву. Вернувшись, Лукаш начинает чудить, да так, что и областное начальство подумывало снять его с должности. Намечены выборы нового председателя — тайное голосование…

В ролях 
 Михаил Кузнецов — Фома Лукаш
 Владлен Бирюков — Иванченко
 Сергей Плотников — Сербул
 Наталья Назарова — Березовская
 Александр Анисимов — Фёдор Иванович Балясный, колхозный бригадир
 Галина Макарова — Палашка
 Любовь Соколова — Степанида
 Митрофан Мамонов — секретарь райкома (роль озвучил Игорь Ефимов)
 Владимир Олексеенко — Нестор
 Валерий Золотухин — Иван Фомич Лукаш, заведующий пилорамой, сын председателя колхоза
 Борис Аракелов — Степан
 Вера Титова — Семёнова
 Виктор Чекмарёв — Назаров
Остальные актёры указаны как исполнители эпизодических ролей:
 А. Гнездилова
 Лилия Гурова
 Сергей Данилин режиссёр
 Г. Дрыга
 Людмила Ксенофонтова
 Г. Мочалов
 Владимир Пожидаев
 В. Свечин
 П. Скворцов
 Виктор Чайников
 Денис Евницкий
отсутствуют в титрах:
 Татьяна Захарова
 Юрий Оськин
 Михаил Семёнов

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Валерий Гурьянов
 Сценарист: Анатолий Стреляный
 Оператор-постановщик: Борис Тимковский
 Композитор: Иварс Вигнерс
 Художник: Владимир Гасилов
 Звукооператор: Ирина Черняховская
 Редактор: Юрий Медведев
 Режиссёр: В. Томах
 Операторы: А. Бахрушин, В. Тупицын
 Монтаж: Н. Суркова
 Грим: С. Смирнова, И. Сулиева
 Костюмы: Д. Манэ
 Декоратор: Г. Образцов
 Комбинированные съёмки: Г. Кокорев, А. Александрова
 Художественный руководитель: М. Ершов
 Директор: Камил Байгильдин

Производство 
Съёмки фильма проходили в Острогожском районе Воронежской области. В роли секретаря райкома партии снялся работавший в то время первым секретарём Острогожского райкома КПСС Митрофан Мамонович Мамонов.

Награды 
 Приз колхоза им. Саломеи Нерис коллективу фильма на XIV кинофестивале в Вильнюсе в 1981 году. Там же — приз журнала «Советский экран» М. Кузнецову.
 Диплом за лучший киносценарий на Всесоюзном конкурсе работ молодых кинематографистов в Минске в 1981 году.

Ссылки 
 Тайное голосование (1980) // Национальный кинопортал film.ru.

Фильмы СССР 1980 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-драмы СССР
Экранизации произведений Анатолия Стреляного
Фильмы Валерия Гурьянова